Сатре может означать:

  — деревня в общине Мики в Греции.
 Сатре (мифология) — в этрусской мифологии бог подземного мира.

См. также 
 Сартр, Жан-Поль